Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'US Open de tennis 2018 se déroule du 21 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Ugo Humbert
  Stefano Travaglia
  Federico Gaio
  Casper Ruud
  Marcel Granollers
  Hubert Hurkacz
  Lloyd Harris
  Dennis Novak
  Félix Auger-Aliassime
  Collin Altamirano
  Mitchell Krueger
  Donald Young
  Tommy Robredo
  Facundo Bagnis
  Yannick Maden
  Carlos Berlocq

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'US Open de tennis 2018
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2018
Tennis masculin en 2018